Die Baureihe 425 bezeichnet folgende Elektrotriebzüge:

 DB-Baureihe 425, ehemalige DR-Baureihe ET 25 nach dem Baureihenschema der Deutschen Bundesbahn
 DB-Baureihe 425 (1999) der Deutschen Bahn AG